Марк Селби (; рођен 19. јуна 1983, Лестер, Енглеска) је професионални играч снукера.

Каријера 
У својој каријери Марк Селби освојио је три светска шампионата (2014, 2016, 2017), два Шампионата Уједињеног Краљевства (2012, 2016) и три Мастерса (2008, 2010, 2013).

Стил игре 
Селби негује релативно дефанзиван стил игре, игра врло стрпљиво и без исхитрених удараца. Сматра се за једног од најбољих снукераша свих времена у погледу контроле беле кугле.

Успеси

Рангирана финала: 31 (21 победа, 10 пораза)

Успех на светском првенству по сезонама 

Легенда:
 КВ = Пораз у квалификацијама
 xР = Пораз у -{x}- Рунди
 ЧФ = Четвртфинале
 ПФ = Полуфинале
 Ф = Финале
 П = Победа

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1983.
Људи из Лестера
Енглески играчи снукера
Играчи билијара